Иван Ильич Мондок (; 21 мая 1893, Русский Грабовец, Австро-Венгрия — 8 декабря 1937, СССР) — деятель коммунистического движения на Закарпатье.

Биография

Ранние годы 
Родился в русинском селе Русский Грабовец (ныне в Восточной Словакии, близ границы с Украиной). Сын учителя, его предки были родом с Перечинщины, а в Грабовце семья находилась на заработках. После окончания начальной (народной) школы в родном селе учился в Ужгороде, где получил среднее образование в горожанской школе. В 1910 году поступил в Ужгородскую учительскую семинарию, однако в 1913 году был исключён за связи с левыми организациями. В течение 1913—1915 годов работал школьным учителем в селе Убля (ныне также в Словакии). Одновременно был сельским нотариусом.

С декабря 1915 года был призван на военную службу в австро-венгерской армии, в составе которой участвовал в Первой мировой войне. В июне 1916 года сдался в плен на русском фронте, за что был заочно приговорён к смерти австро-венгерским трибуналом. Во время пребывания в лагере военнопленных в Астрахани попал под влияние агитационной кампании против российского самодержавия и затем теснее познакомился с большевистскими идеями.

Революции в России и Венгрии 
В конце 1917 года вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) и стал добровольцем Красной гвардии, участвовал в установлении советской власти в Астрахани. В 1918 году приезжал в Москву, где участвовал в 1-м Всероссийском съезде коммунистов-революционеров. Здесь он познакомился с лидерами венгерских коммунистов Белой Куном и Тибором Самуэли и стал активистом Венгерской коммунистической секции при ЦК РКП(б). В сентябре 1918 года был слушателем Московской школы венгерских пропагандистов.

После распада империи Габсбургов и революции в Венгрии его 9 ноября 1918 года направили работать на родине. Участвовал в создании Коммунистической партии Венгрии. В январе 1919 года вновь ездил в Москву за консультациями.

Во время Венгерской советской республики входил в Будапеште в секретариат группы коммунистов Руськой Краины, действовавший при ЦК Социалистической партии Венгрии, образовавшейся в результате объединения коммунистов с социал-демократами. Вместе с Эрнё Сайдлером возглавлял этот Руськокрайнянский партийный комитет. Также развернул деятельность по созданию партийных ячеек на территории тогдашней Карпатской Руси. Стал командиром, а затем — политическим комиссаром Русинской дивизию венгерской Красной гвардии. Однако после падения советской власти в Венгрии, как и многие другие активные деятели ВСР, был вынужден эмигрировать в Австрию.

Коммунист в Чехословакии 
Вернувшись 1920 году в присоединённое к Чехословакии Закарпатье, стал одним из лидеров новой Международной социалистической партии Подкарпатской Руси, входил в её ЦК от города Мукачево, занимал пост секретаря. Основал и редактировал газету «Правда» (выходила с 30 апреля 1920 года), позже — «Календарь „Карпатской Правды“».

После образования Подкарпатского краевого комитета Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) он оставался на руководящих должностях политической организации, был её секретарём, в 1923—1929 годах — членом ЦК КПЧ. В 1924 году избран депутатом чехословацкого парламента от Компартии Чехословакии, переизбран на парламентских выборах 1925 года.

Был делегатом IХ съезда Коммунистической партии (большевиков) Украины (декабрь 1925), Шестого Конгресса Коминтерна (1928) и членом Международной контрольной комиссии Исполкома Коминтерна. По приглашению наркома образования Советской Украины Николая Скрыпника посещал Харьков в марте и летом 1927 года.

Иван придерживался украинофильской просоветской ориентации. Со сворачиванием политики коренизации в СССР и приходом к власти в КПЧ Клемента Готвальда на 9-й краевой партконференции в 1929 году был подвергнут критике за «неправильное понимание национального вопроса» и уволен с должности редактора «Карпатской правды». Взамен он некоторое время возглавлял крайком профсоюзов, затем редактировал венгерскоязычное краевое партийное издание «Мункаш уйшаг», а также возглавлял Ужгородский и Перечинский окружкомы КПЧ.

Жертва репрессий 
В Чехословакии подвергся преследованиям за «антигосударственную деятельность». Отсидев в 1930 году три месяца за организацию демонстрации протеста, получил известия, что на него вновь открыты дела, грозившие 5-10 годами заключения. Поэтому по рекомендации от ЦК КПЧ он нелегально, через Берлин и Ригу, выехал в СССР, где получил паспорт на имя Ивана Графа. Стал аспирантом Харьковского института красной профессуры. Пытался поддерживать тесные связи с закарпатскими коммунистами, способствовал организации местных партийных кадров для обучения в СССР.

3 ноября 1933 года в Харькове Иван Мондок был арестован органами советских спецслужб и обвинён в сотрудничестве с «Украинской военной организацией» и «шпионаже в пользу чешской разведки», за что решением судебной тройки при Коллегии ГПУ УССР 28 февраля 1934 года осуждён по ст. 54-11 Уголовного кодекса УССР на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. На XIII пленуме ИККИ в декабре 1933 года ему были выставлены политические обвинения в «сотрудничестве с классовым врагом». Ему инкриминировали связи по линии «Украинской войсковой организации».

Поначалу его направили на строительство канала Москва-Волга, де он даже имел возможность работать по специальности в газете, но затем этапировали на лесоповал в Архангельскую область, где он тяжело заболел. Дальнейшее наказание с февраля 1936 года отбывал в Соловецкой тюрьме. Впоследствии решением судебной тройки Управления НКВД Ленинградской области от 25 ноября 1937 года приговорён по ст. 58-10-11 к высшей мере наказания — смертной казни. Расстрелян 8 декабря 1937 года. Вероятное место расстрела и погребения — район Лодейнопольского лагпункта. После длительных ходатайств своей вдовы, Феодосии Керечинской, Мондок был посмертно реабилитирован 9 июля 1957 года.

Источники и литература 
  Токар М. Ю.  Мондок Іван // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. — К.: Наук. думка, 2010. — Т. 7: Мл — О. — 728 с.: іл. — ISBN 978-966-00-1061-1.

Литература 
 Борці за велику справу: Активні діячі революційного руху на Закарпатті: Короткий бібліографічний покажчик. Ужгород, 1986
 Довганич О. Роки лихоліття: невідомі сторінки і трагічні долі. Ужгород, 1995
 Магочій П. Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848—1948). Ужгород, 1994
 Павленко Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. Ужгород, 1999
 Співак Б. І. Комуніст Іван Мондок. Ужгород, 1969.
 Токар М. Ю. Проукраїнські політичні партії Закарпаття в 1919—1939 роках. Ужгород, 2001.

Ссылки 
 Сергій Федака. Історія одного закарпатського кохання

Примечания 

Большевики
Революционеры Венгрии
Члены Коммунистической партии Венгрии
Члены ЦК КПЧ
Делегаты съездов КП Украины
Члены Исполкома Коминтерна
Журналисты Украины
Журналисты Чехословакии
Редакторы Украины
Редакторы Чехословакии
Депутаты Чехословакии
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
История Закарпатья
Казнённые в 1937 году